Picnic at Hanging Rock – romanzo di Joan Lindsay del 1967
 Picnic at Hanging Rock – film del 1975 diretto da Peter Weir
 Picnic at Hanging Rock – miniserie televisiva australiana